Ezenwa ist der Familienname folgender Personen:
 Ekene Ezenwa (* 1982), nigerianischer Fußballspieler
 Ikechukwu Ezenwa (* 1988), nigerianischer Fußballtorhüter